Weißbach (Hohenlohe), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Weißbach (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Weißbach bei Lofer, een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg
Bílý Potok (Duits: Weißbach), een gemeente in de Tsjechische regio Liberec